Homokozó (játék), szabadtéri és játszótéri gyerekjáték
 Homokozó (biztonság), informatikai mechanizmus
 Homokozó a Wikipédiában - Kezdeni mindenki itt kezdte